MercedesCup 2013 — это 36-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. В 2013 году турнир прошёл с 6 по 14 июля. Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Хаас (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Фабио Фоньини с третьей попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.
 Филипп Кольшрайбер уступает третий подряд финальный поединок в рамках основного тура ассоциации, где борьба растянулась на три сета.

Парный разряд

Факты 
 Представитель Бразилии выигрывает штутгартский турнир впервые с 1999-го года.

См. также 
 MercedesCup
 Мировой Тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Германия
Теннис
Июль 2013 года
2013